

Ясна Поляна — село, Бургаська область, община Приморсько

Ясна Поляна — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Ясна Поляна — село, Кагульський район

Ясна Поляна — селище, Батиревський район, Чувашія
 Ясна Поляна — селище, Бійський район, Алтайський край
 Ясна Поляна — село, Далматовський район, Курганська область
 Ясна Поляна — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Ясна Поляна — присілок, Калтасинський район, Башкортостан
 Ясна Поляна — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Ясна Поляна — село, Ребріхинський район, Алтайський край
 Ясна Поляна — селище, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Ясна Поляна — селище, Хабарський район, Алтайський край
 Ясна Поляна — селище, Шипуновський район, Алтайський край
 Ясна Поляна — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область
 «Ясна Поляна» — садиба, Щокинський район, Тульська область

Селище міського типу:
 Ясна Поляна — Донецька область, Краматорський район, Краматорська міська громада
Селища:
 Ясна Поляна — Донецька область, Волноваський район
 Ясна Поляна — Миколаївська область, Баштанський район
Села:
 Ясна Поляна — Житомирська область, Житомирський район
 Ясна Поляна — Запорізька область, Василівський район
 Ясна Поляна — Запорізька область, Запорізький район
 Ясна Поляна —  Запорізька область, Мелітопольський район
 Ясна Поляна — Миколаївська область, Вознесенський район
 Ясна Поляна — Миколаївська область, Миколаївський район, Мішково-Погорілівська сільська громада
 Ясна Поляна — Миколаївська область, Миколаївський район, Ольшанська селищна громада
 Ясна Поляна — Миколаївська область, Миколаївський район, Новоодеська міська громада
 Ясна Поляна — Сумська область, Шосткинський район
 Ясна Поляна — Харківська область, Красноградський район
 Ясна Поляна — Херсонська область, Генічеський район, Генічеська міська громада
 Ясна Поляна — Херсонська область, Генічеський район, Новотроїцька селищна громада
 Ясна Поляна —  Херсонська область, Каховський район
 Ясна Поляна — Херсонська область, Херсонський район, Дар'ївська сільська громада
 Ясна Поляна — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район